Rookery Nook peut se référer à : 
 Rookery Nook, un roman de 1923 de Ben Travers
 Rookery Nook, une pièce de 1926 de Ben Travers basée sur son propre roman
 Rookery Nook, un film britannique de 1930 réalisé par Tom Walls d'après la pièce de 1926
 Rookery Nook, une captation en 1953 de la pièce par la télévision britannique et diffusée en direct
 Rookery Nook, un téléfilm de 1970 de la télévision britannique